Az 1946-os férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak Svájcban Genf adott otthont 1946. április 30. és május 4. között. Az Eb-n tíz csapat vett részt. A tornát a csehszlovák válogatott nyerte meg. A magyar válogatott bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 10 csapat egy darab négyes és két darab hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. Az A csoportból az első két, a B- és C csoportból az első helyezett jutott az elődöntőbe. A B- és C csoport második helyezettjei az 5. helyért játszhattak, a többi csapat a 7–10. helyért mérkőzhetett.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1946
Kosarlabda